Maria Fëdorovna è il nome di due zarine ovvero 
Dagmar di Danimarca, moglie di Alessandro III
Sofia Dorotea di Württemberg, moglie di Paolo I